Удельное — название нескольких пунктов в России:

 Удельное — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Удельное — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.
 Удельное — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.
 Удельное — прежнее название села Томузло́вское в Будённовском районе Ставропольского края.

См. также 
 Удельное княжество
 Удельная